Misty har flere betydninger:

Musik 
 "Misty (sang)" - en evergreen af Erroll Garner.

Personer 
 Misty May - en tidligere amerikansk beachvolleyspiller.
 Father John Misty - pseudonym for den amerikanske musiker Josh Tillman.

I fiktion 
 Misty (Pokémon) - en figur i Pokémon-universet.
 Misty Mountains, på dansk Tågebjergene - en bjergkæde i J.R.R. Tolkiens univers til blandt andet Ringenes herre.